Ясна:

 Ясна — авестийская книга и богослужение по ней в зороастризме.
 Ясна — славянское женское имя, означающее «ясная», «яркая», «чистая».

Топоним
 Ясна — лыжный курорт в центре Словакии, в Низких Татрах.

Примечания